Ел Деспресио има више значења:

 Ел Деспресио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Деспресио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Деспресио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику